Preluci ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Preluci (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Preluci (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj